Universo steht für:

 Universo (Lied), Lied von Blas Cantó (2020)
 De Universo, Enzyklopädie des Rabanus Maurus
 El Universo, Tageszeitung aus Guayaquil, Ecuador
 Universo Online, Online-Dienstleister und Internet-Provider

Siehe auch: